Ізоба́ри

 [[процесів, які відбуваються при незмінному тиску та сукупність станів системи з однаковим тиском.
 Ізобари (ядерна фізика) — ядра атомів різних хімічних елементів, масові числа яких однакові, а порядкові номери різні.
 Ізобари (географія) — на географічній карті — лінії, які з'єднують місця з однаковим атмосферним тиском в певні періоди часу.

Література